5768 (ano hebraico) — ano hebraico que começou no anoitecer antes de 13 de setembro de 2007 e terminou em 29 de setembro de 2008
5768 Pittich — asteroide da cintura principal, a  unidades astronômicas
NGC 5768 — galáxia espiral (Sc) localizada na direção da constelação de Libra

5768